Васи́лий Ива́нович Соловьёв:
 Соловьёв, Василий Иванович (1890—1939) — революционер, партийный журналист, библиограф.
 Соловьёв, Василий Иванович (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Василий Иванович (1925—2012) — советский и российский сценарист.